Матю́шкін () — російське прізвище. Походить від здрібнілої форми російського імені «Матвей» — «Матюша», «Матюшка».

Персоналії 
 Дмитро Матюшкін (1906—1993) — радянський партійний і державний діяч.
 Олексій Матюшкін (1927—2004) — радянський та російський психолог, академік Російської академії освіти.

Див. також 
 Матюшин
 Матюша

Російські прізвища